CEN – Europejski Komitet Normalizacyjny (fr. Comité européen de normalisation)
 CEN – produkty lecznicze posiadające pozwolenie wydane przez Komisję Europejską w procedurze scentralizowanej